Такмичење у скоку увис за мушкарце, била је једна од 30 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 1912. у Стокхолму, Шведска. Такмичење је одржано 7. и 8. јула на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовало је 37 скакача увис из 10 земаља.

Рекорди пре почетка такмичења 
(7. јула 1912)

Рекорди после завршетка такмичења 

Лише је висину 1,91 м (ОР) прескочио у другом покушају, Портер у трећем, а висину 1,93 м прескочио је само Портер и постао нови олимпијски рекордер у скуку увис.

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 

Квалификације су одржане у три групе 7. јула. У првој групи је било 19, другој 10 и трећој 8 скакача. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 1,83 метра. Норму је испунило 11 такмичара.

Финале 
Финале је одржано 8. јула.

Извори

Спољашње везе 
 Резултати скока увис на ЛОИ 1902. на www.sports-reference.com

Атлетика на Летњим олимпијским играма 1912.
Скок увис на Летњим олимпијским играма